Patch [] (englisch „Flicken“) steht für:

 Patch-Clamp-Technik, elektrophysiologische Technik zur Untersuchung von Ionenkanälen
 Patch (Medizin), medizinisches Implantat
 den Patch-Test, einen Allergietest, siehe Epikutantest
 den Patch-Test, in der Finite-Elemente-Methode
 in der Telekommunikationstechnik eine Verbindung zwischen zwei Punkten eines Rangierverteilers, siehe Rangierung,
 die eingedeutschte Bezeichnung eines (Stoff-)Aufnähers
 ein Satz von Klangeinstellungen bei elektronischen Musikinstrumenten

im Computerbereich:
 Patch (Software), kleineres Softwareupdate bzw. Korrektur 
 Patchkabel, Netzwerkkabel
 Patch (Unix), Unix-Tool 

Patch ist der Familienname folgender Personen:
 Alexander M. Patch (1889–1945), US-amerikanischer General
 Benjamin Patch (* 1994), US-amerikanischer Volleyballspieler
 Harry Patch (1898–2009), britischer Kriegsveteran
 Hubert Patch (1904–1987), britischer Offizier der Luftstreitkräfte des Vereinigten Königreichs
 Laura Patch (* 1980), britische Schauspielerin
 Tayva Patch († 2015), US-amerikanische Schauspielerin
 Thomas Patch (1725–1789), britischer Maler

Siehe auch: